Karby kan avse:

Danmark
 Karby sogn – en socken i Thisted Amt i Norra Jylland

Finland
 Karby, Pedersöre kommun – en by i Pedersöre kommun i Österbotten

Sverige
 Karby – en tätort i Vallentuna kommun i Uppland
 Karby, Tierps kommun – en småort i Tierps kommun i Uppland
 Karby gård konstcentrum – ett föreningsdrivet kulturcentrum i Karby, Täby kommun
 Karby batteri – en försvarsanläggning belägen strax söder om Karby gård i Täby kommun

Tyskland
 Karby, Schleswig-Holstein – en kommun i Schleswig-Holstein

Se även
Karaby
Kareby